Chenemetneferhedjet (ẖnm.t nfr-ḥḏ.t) was een oud-Egyptische koninginnentitel tijdens het Middenrijk. Deze titel betekende "Verenigd met de witte kroon". De Witte kroon werd meestal geassocieerd met Boven-Egypte maar maakte deel uit van de dubbele kroon en werd daarin geïnterpreteerd als het tijdloos goddelijk aspect van het faraoschap. (De rode kroon stond voor de aardse incarnatie van de koning).

Tijdens de 12e dynastie van Egypte komt de naam van deze titel ook nog voor als persoonsnaam. Daarna was de titel in gebruik tot bij de aanvang van de 18e dynastie.

Bekende draagsters 
Als naam

 Chenemetneferhedjet I, echtgenote van Senoeseret II
 Chenemetneferhedjet II, echtgenote van Senoeseret III
 Chenemetneferhedjet III, echtgenote van Amenemhet III
 Chenemetneferhedjet, dochter van Amenemhat II, samen met haar vader vernoemd op een zegel; als identiek met Chenemetneferhedjet I op te vatten.

Als titel

 12e dynastie: Aat, Hetepti (moeder van Amenemhat IV), Chenemet en Itaweret (dochters van Amenemhat II, mogelijk echtgenotes van Senoeseret II), Neferthenoet (echtgenote van Senoeseret III), en nog een onbekende dame (dochter van Senoeseret II, echtgenote van Senoeseret III).
 13e dynastie: Ineni (echtgenote van Ay), Noebhotepti (echtgenote van Hor), Noebchaas (echtgenote van Sobekhotep V of Sobekhotep VI), Senebhenas (echtgenote van Sobekhotep VIII).
 16e dynastie: Mentuhotep (echtgenote van Djehuti), Sobekemsaf (echtgenote van Intef VI).
 18e dynastie: farao Hatsjepsoet en nog een andere voorts onbekende dame.

Oud-Egyptische titulatuur